Камино ал Алберге има више значења:

 Камино ал Алберге (Асунсион Какалотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Камино ал Алберге (Санта Марија Тепантлали), насеље у савезној држави Оахака у Мексику